Het Formule E seizoen 2022-2023 is het negende seizoen van het elektrische autosportkampioenschap Formule E. Het is de hoogste raceklasse voor elektrische formulewagens. Hoewel het seizoen van het kampioenschap wordt aangeduid als 2022-2023, worden alle races in 2023 gehouden.

Het is het eerste Formule E-seizoen waarin met de Gen3-auto wordt gereden, het derde chassis dat in de geschiedenis van het kampioenschap wordt gebruikt.

Stoffel Vandoorne is regerend kampioen bij de coureurs. Het Mercedes-EQ Formula E Team is verdedigend kampioen bij de constructeurs, maar zij keren niet terug om hun titel te verdedigen.

Teams en coureurs
De volgende teams en coureurs zijn bevestigd voor het seizoen 2022-2023.

Wijzigingen bij de coureurs
 Sébastien Buemi stapt over naar Envision Racing, nadat hij tijdens alle voorgaande seizoenen uitkwam voor het team Nissan e.Dams en zijn voorgangers.
 Sérgio Sette Câmara stapt over van Dragon / Penske Autosport naar het NIO 333 Racing.
 António Félix da Costa stapt over van DS Techeetah naar het TAG Heuer Porsche Formula E Team als vervanger van André Lotterer.
 Sacha Fenestraz, die in 2022 in de seizoensfinale voor Dragon / Penske Autosport in de Formule E debuteerde, rijdt zijn eerste volledige seizoen in de klasse bij het Nissan Formula E Team.
 Robin Frijns stapt na vier seizoenen bij Envision Racing over naar het ABT CUPRA Formula E Team.
 Maximilian Günther verlaat Nissan e.Dams en stapt over naar Maserati MSG Racing.
 Lucas di Grassi stapt over van ROKiT Venturi Racing naar Mahindra Racing als vervanger van Alexander Sims.
 Jake Hughes maakt zijn Formule E-debuut voor het Neom McLaren Formula E Team.
 André Lotterer verlaat het TAG Heuer Porsche Formula E Team en stapt over naar Avalanche Andretti Formula E.
 Nico Müller keert, na een jaar in de DTM, terug in de Formule E bij het ABT CUPRA Formula E Team.
 Norman Nato, in het vorige seizoen testcoureur van Jaguar TCS Racing en racecoureur tijdens de laatste twee races, keert terug als fulltime coureur bij het Nissan Formula E Team.
 René Rast keert, na een jaar in de DTM, terug in de Formule E bij het Neom McLaren Formula E Team.
 Alexander Sims verlaat zijn team Mahindra Racing en stapt uit het kampioenschap.
 Stoffel Vandoorne en Jean-Éric Vergne stappen over van respectievelijk het Mercedes-EQ Formula E Team en DS Techeetah naar DS PENSKE.
 Nyck de Vries, die in het voorgaande seizoen uitkwam voor het Mercedes-EQ Formula E Team, verlaat het kampioenschap en stapt over naar de Formule 1, waar bij voor Scuderia AlphaTauri rijdt.

 Tijdens het seizoen
 ABT CUPRA Formula E Team-coureur Robin Frijns brak zijn pols bij een ongeluk tijdens de ePrix van Mexico-Stad en moest hierdoor de daaropvolgende races in Ad Diriyah en Haiderabad missen. Hij werd hierbij vervangen door de Formule E-debutant Kelvin van der Linde.

Wijzigingen bij de teams
 Het Mercedes-EQ Formula E Team kondigde voorafgaand aan het seizoen 2021-2022 dat het na dit seizoen uit de Formule E zou vertrekken. Hun inschrijving is in mei 2022 overgenomen door het McLaren Formula E Team, dat met een Nissan-aandrijving deelneemt aan de klasse.
 Op 10 januari 2022 kondigde Maserati aan dat zij in de Formule E zouden stappen. In april 2022 werd bekend dat het team Maserati MSG Racing een samenwerking aan zou gaan met ROKiT Venturi Racing, dat hiermee uit de klasse verdwijnt.
 In april 2022 kondigde Nissan aan dat zij de inschrijving van het fabrieksteam, voorheen eigendom van e.Dams, over zou nemen. Het team ging verder onder de naam Nissan Formula E Team.
 In mei 2022 kondigde Abt Sportsline aan dat zij na een jaar afwezigheid zouden terugkeren in de Formule E.
 In oktober 2022 kondigde Dragon / Penske Autosport aan dat het team een samenwerking zou worden tussen DS en Penske onder de naam DS PENSKE.
 In oktober 2022 werd bekend dat Techeetah het seizoen 2022-2023 zou missen en zich zou richten op een terugkeer in het seizoen 2023-2024.

Kalender en uitslagen 
Op 29 juni 2022 werd een voorlopige kalender voor het seizoen 2022-2023 aangekondigd met achttien races. Drie locaties waren nog onbekend. Op 19 oktober werd een nieuwe versie van de kalender gepubliceerd met zeventien races en twee onbekende locaties. Op 7 december werd de definitieve kalender bekend met zestien races.

 Wijzigingen in de kalender
 De ePrix van Mexico-Stad is voor het eerst de seizoensopener, waarmee het de plaats overneemt van de ePrix van Ad Diriyah.
 De ePrix' van Haiderabad, Kaapstad, São Paulo en Portland zijn nieuw op de kalender.
 De ePrix van Jakarta wordt voor het eerst over twee races gehouden.
 De ePrix van Rome wordt verplaatst van april naar juli.
 De ePrix van Marrakesh is van de kalender verdwenen; deze werd in het seizoen 2021-2022 alleen gehouden als vervanger van de afgelaste ePrix van Vancouver.
 De ePrix' van New York en Seoel zijn van de kalender verdwenen vanwege werkzaamheden rond de circuits.
 De ePrix van Parijs zou voor het eerst sinds de start van de coronapandemie terugkeren, maar de race werd niet opgenomen op de voorlopige kalender.
 De ePrix van Vancouver zou voor het eerst gehouden worden, maar het contract met deze race werd op 18 juni 2022 beëindigd.

Kampioenschap
Punten worden toegekend aan de top 10 geklasseerde auto's.

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
† Coureur is niet gefinisht, maar wel geklasseerd omdat hij meer dan 90% van de raceafstand heeft afgelegd.

Coureurs

Teams